Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu – muzeum wojskowe w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w północnej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Zaułek Prosowy 1, w sąsiedztwie Placu Dominikańskiego, Toruńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Nowego Arsenału.

Historia 

Muzeum, znajdujące się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku wystawą z okazji obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Gromadzi ono eksponaty militarne z okresu II wojny światowej. Można tu zobaczyć m.in. osobiste rzeczy jeńców wojennych (brytyjskich, francuskich, belgijskich, włoskich i amerykańskich) będących więźniami niemieckich stalagów XXa i XXc znajdujących się wówczas na Glinkach w Toruniu oraz fotografie jeńców australijskich, którzy byli internowani w Forcie XV na Rudaku.
 
Oprócz wystaw stałych Muzeum organizuje również inscenizacje historyczne m.in. z okazji powstania warszawskiego czy Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Muzeum prowadzi fundacja o tej samej nazwie.

Wybrane wydarzenia 
Wybrane wydarzenia i wystawy organizowane przez Muzeum:
 2014 – wystawa pt.: „Wojsko i organizacje paramilitarne w II Rzeczypospolitej”
 2016 – Gra miejska "Mały Powstaniec"
 2019 – prelekcja poświęcona bitwie o Narwik
 2019 – Miejska gra wojenna "Powstanie Warszawskie"

Zobacz też 
 Muzea w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Muzea w Toruniu